Лоос () — немецкая и австрийская фамилия.
 Лоос, Адольф (1870—1933) — австрийский и чехословацкий архитектор.
 Лоос, Валентин (1895—1942) — чехословацкий хоккеист и футболист.
 Лоос, Даниель-Фридрих (1735—1821) — немецкий медальер, резчик монетных штемпелей.
 Лоос, Готфрид-Бернхард (1773—1843) — предприниматель, нумизмат, монетный советник, минцмейстер, сын Д. Лооса.
 Лоос, Фридрих — немецкий медальер, сын Д. Лооса.
 Лоос, Йозеф (1888—1955) — чехословацкий хоккеист и футболист.
 Лоос, Корнелиус — католический священник и писатель 16 в., выступавший против ведовских процессов.
 Лоос, Теодор (1883—1954) — немецкий актёр немого кино.

См. также 
 Лос